Kamtsjatka wordt als naam gebruikt voor:
 Gouvernement Kamtsjatska
 Oblast Kamtsjatka in de Russische Federatie, Russische oblast tot 30 juni 2007.
 Kraj Kamtsjatka in de Russische Federatie, Russische kraj vanaf 1 juli 2007.
 Kamtsjatka (schiereiland), deel van de gelijknamige oblast.
 Kamtsjatka (rivier)
 Petropavlovsk-Kamtsjatski
 Kamchatka (band), Zweedse rockband